Trapezus (griechisch ) bezeichnet in der antiken Geographie:

 eine Stadt am Schwarzen Meer, das heutige Trabzon
 Titularerzbistum Trapezus, ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularerzbistum der römisch-katholischen Kirche
 Trapezus degli Armeni, ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum der Armenisch-Katholischen Kirche
 eine Stadt in Arkadien, in der Nähe des heutigen Mavria in Griechenland, siehe Trapezous (Arkadien)